José est un nom propre d'origine hispano-portugaise.

Prénom 

José est un prénom masculin, variante espagnole et portugais e du prénom Joseph

Il a pour variantes masculines Joselin, Joset et Pepito, et pour formes féminines Josée, Josélaine, Josélène, Joseline, Joséline, Joselle, Joselyne, Josélyne, Josette, Marie-José, Marie-Josée et Pepita.

Saints chrétiens 
 José de Anchieta (1534-1597), père jésuite espagnol surnommé l'« apôtre du Brésil », fêté le 9 juin
 José Maria de Yermo y Parres (1851-1904), fondateur de la Congrégation des Servantes du Sacré-Cœur de Jésus ; fêté le 20 septembre

Patronyme 

 José José, nom de scène de José Rómulo Sosa Ortiz (1948-2019), un chanteur mexicain ;
 Willian José (1991-), un footballeur brésilien.

Autres personnalités portant ce prénom

Toponymie 
 José, un village de la commune belge de Herve en Région wallonne
 José Ignacio, une ville du département de Maldonado en Uruguay

Sigle 

JOSE est un sigle qui peut désigner :
 JavaScript Object Signing and Encryption, un groupe de travail qui a développé plusieurs spécifications liées à la sécurité informatique et à la JavaScript Object Notation (JSON).

Autres

Notes et références 

Prénom espagnol
Prénom portugais
Prénom français

eo:Jozefo#Gravaj Jozefoj